Supercupen i fotboll kan betyda:

Georgiska supercupen, en fotbollsmatch spelad mellan vinnaren av Umaghlesi Liga och vinnaren av den georgiska cupen
Svenska Supercupen, en match mellan det segrande laget i senast färdigspelade Allsvenska och det segrande laget i senaste färdigspelade upplaga av Svenska cupen
Trophée des Champions, Franska supercupen, en match mellan det segrande laget i Ligue 1 och det segrande laget i Coupe de France
Uefa Super Cup, matchen som årligen spelas mellan segrarna i Uefa Champions League och Uefa Europa League